Fotón o Foton pueden hacer referencia a:

Ciencia 
 Fotón, Es un estado cuántico de luz.
 Foton M, sonda robótica rusa.

Empresas 
 Foton, fabricante chino de automotores, en especial de camiones ligeros de carga comercial.

Otros usos 
 Fotón I, alias de Mónica Rambeau, también conocida como Capitán Marvel II, personaje de ficción de Marvel Comics.
 Fotón II, alias de Genis-Vell, también conocido como Capitán Marvel III, personaje de ficción de Marvel Comics.